Може бити:
Игњат (Јаков) Бајлони Старији (1811—1875) родоначелиник свих српских Бајлонија, који се 1855. доселио у Србију са супругом Варваром и четири сина: Јаковом (1839–1902), Антоном (1841–1900), Венцеславом (1848–1891) и Јованом (1846–1872)  
Игњат (Јаков) Бајлони Млађи (1876–1935) син Јакова Бајлонија (1839—1902) индустријалац и гувернер Народне банке.